

USA megyék
 Crook megye (Oregon) 
 Crook megye (Wyoming)

Hajók
 USS Crook County (LST-611)

Kapcsolódó szócikkek 
Cook megye (egyértelműsítő lap)